Ахучитлан-дель-Прогресо:

 Ахучитлан-дель-Прогресо — город в мексиканском штате Герреро.
 Ахучитлан-дель-Прогресо — муниципалитет в Мексике, штат Герреро